Tangri est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Nina Tangri, femme politique canadienne en Ontario
 (né en 1941), scientifique politique américano-britannique

Toponyme

, rivière de l'Haryana

Homonymie de patronyme